Canticum (lateinisch für Gesang; Plural Cantica) ist eine Bezeichnung für

Bibel und Liturgie
Canticum canticorum, Hoheslied in der Hebräischen Bibel (Altes Testament)
 Canticum (Bibel), Gesänge aus dem Alten und Neuen Testament
 Canticum Simeonis, Gesang des Simeon
 Canticum triumphale, Antiphon in der Liturgie des Osterfestes

Außerdem
 Canticum (Komödie), gesungener Teil in der römischen Komödie
 Canticum novum, Chor aus Münster
 Gedicht bzw. Lehrgedicht, etwa die Cantica Avicennae (siehe Avicenna#Weitere medizinische Werke)

Siehe auch
 Cantus
 Ode